Лорел Клэр Григгс (; 28 июня 2006 — 5 ноября 2019) — американская актриса-ребёнок, игравшая преимущественно в Бродвейском театре, также появлялась в фильмах и на телевидении, включая "Saturday Night Live" и небольшую роль в фильме "Светская жизнь" (2016) Вуди Аллена.

Впервые на Бродвее появилась в возрасте 6 лет в роли Полли в пьесе "Кошка на раскалённой крыше". В мюзикле "Однажды", шедшем с 2013 по 2015 год, она сыграла Иванку. В спектаклях Бродвея она сыграла более тысячи ролей. Также она участвовала в ряде серий "Луи" и "Гуппи и пузырики".

Григгс скончалась от приступа астмы 5 ноября 2019 года, в нью-йоркской больнице Маунт-Синай. Ей было 13 лет. Она была еврейкой. Она похоронена на кладбище New Montefiore Cemetery.

Примечания 

Дети-актёры США
Актрисы мюзиклов США
Умершие от астмы
Актрисы XXI века
Похороненные в штате Нью-Йорк
Умершие дети